Sommar ist 

 die schwedische Bezeichnung für den Sommer
 Sommar (Radioprogramm), Programm von Sveriges Radio
 Sommaren (Film), schwedischer Film
 Sommar (Musikalbum), Album der Gruppe M.I.D.

Sommar ist der Familienname von

 Carl Olov Sommar, Schriftsteller

Siehe auch:
 Sommer (Begriffsklärung)